Plaats in Indonesië
 Gumuruh (Cileles), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Gumuruh (Batununggal), een plaats in het bestuurlijke gebied Kota Bandung in de provincie West-Java